

Cinema
 Static – film del 1933 diretto da Al Christie
 Static – film del 1985 diretto da Mark Romanek
 Static – film del 2003 diretto da Lee Perkins
 Static – film del 2012 diretto da Todd Levin

Fumetto
 Static – personaggio creato da Steve Ditko
 Static – personaggio dei Titani

Informatica
 Static – keyword dell'allocazione statica della memoria

Musica
 Static – album dei The Joykiller del 1996
 Static – singolo dei Mr. Big del 2000, dall'album Get Over It
 Static – album dei Planet Funk del 2006
 Static – album degli Huntress del 2015

Televisione
 Un vecchio apparecchio radio (Static) – episodio della seconda stagione di Ai confini della realtà (1959)
 Frequenze (Static) – episodio della sesta stagione di Smallville

Fisica
 Sferic – detto anche static, è un'onda elettromagnetica generata dai fulmini